Deux classes de navires de la marine allemande portent le nom de classe Bremen:
 la , une classe de sept croiseurs légers construits dans les années 1900 pour la Kaiserliche Marine ;
 la  (ou type F122), une classe de huit frégates entrées en service dans la Deutsche Marine dans les années 1980 .